Блаунт (округ, Алабама)
Блаунт (округ, Теннессі)